Amerikai Egyesült Államok
Gadsden (Alabama)
Gadsden (Arizona)
Gadsden (Dél-Karolina)
Gadsden (Indiana)
Gadsden (Tennessee)
Gadsden megye, Florida

Egyéb
Gadsden-vétel
Gadsden-zászló